Sternberg poate însemna:
 Localități
 Sternberg - oraș german
 Nume de familie
 Iacob Sternberg
 Jacques Sternberg
 Pavel Karlovici Șternberg
 Baronii Ungern-Sternberg
 Roman Ungern von Sternberg